Westzijde - een straat in Zaandam
 Westzijderkerk (Zaandam) - een kerk in Zaandam
 Meer en Vaart - de westzijde van de Sloterplas die deze naam in tegenstelling tot de andere oevers niet kreeg   
 Westzijde Posse - een televisieserie